Футбольная лига Англии в сезоне 1946/47 — 49-й сезон Футбольной лиги Англии. Первый полноценный сезон Футбольной лиги после окончания Второй мировой войны. Чемпионом Англии по итогам сезона в пятый раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Манчестер Сити», Третий северный дивизион — «Донкастер Роверс», Третий южный дивизион — «Кардифф Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1946/47 на RSSSF.com 

1946
Футбол в Англии в сезоне 1946/1947
Английский чемпионат
Английский чемпионат